Terleckas ist ein litauischer männlicher Familienname.

Weibliche Formen 
Terleckaitė (ledig)
Terleckienė (verheiratet)

Namensträger 
 Antanas Terleckas (1928–2023), Dissident
 Ramūnas Terleckas (* 1969), Journalist und Redakteur
 Vladas Terleckas (* 1939), Ökonom und Politiker, Mitglied des Seimas

Siehe auch 
Terlecki

Familienname
Litauischer Personenname